Il doppio del torneo di tennis Winnetka Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Brian MacPhie e David Witt che hanno battuto in finale Doug Flach e Wade McGuire 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Juan-Ignacio Garat /  Maurice Ruah (primo turno)
 Steve DeVries /  Matt Lucena (primo turno)

 Stefan Kruger /  David Nainkin (primo turno)
 Brian MacPhie /  David Witt (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Winnetka Challenger 1994